Poltawka (russisch und ukrainisch  ) ist der Name folgender Ortschaften:
 in Russland:
 Poltawka (Omsk, Poltawski), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Omsk, Verwaltungszentrum des Poltawski rajon
 Poltawka (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Poltawka (Omsk, Nischneomski), Dorf in der Oblast Omsk, Nischneomski rajon
 Poltawka (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Poltawka (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Poltawka (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Poltawka (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch

 in der Ukraine:
 Poltawka (Kompanijiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Kompanijiwka
 Poltawka (Schyroke), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke
 Poltawka (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Poltawka (Krasnohwardijske), Dorf in Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske
 Poltawka (Nowyj Buh), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowyj Buh
 Poltawka (Perwomajsk), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk
 Poltawka (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
 Poltawka (Konotop), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop